Крістіан Пуже (фр. Christian Pouget; 11 січня 1966, м. Гап, Франція) — французький хокеїст, нападник/захисник.

Топонім 
 Ле-Пуже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.

Див. також
 Пуж